Первый дивизион 1978 () — 34-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Лиллестрём».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1978
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1978 году